Tawada – gatunek słodkowodnej ryby sumokształtnej

Osoby o tym nazwisku:
 Yōko Tawada – japońska pisarka